Diese Liste von Belagerungen umfasst geschichtlich bedeutsame Belagerungen seit der Antike.

Siehe auch: Liste von Schlachten und Seeschlachten.

Antike (800 v. Chr. bis 284 n. Chr.)

Spätantike (284–641)

Frühmittelalter (568/641–985)

Hochmittelalter (985–1250)

Spätmittelalter (1250–1517)

Frühe Neuzeit (1517–1799)

Neuere Geschichte (1800–1900)

20. Jahrhundert

21. Jahrhundert 

!
!Belagerungen
Belagerungen